Rauske bezeichnet

 Rouské, Gemeinde im Okres Přerov, Tschechien
 Raski, Ortschaft in der Stadt-Land-Gemeinde Lewin Brzeski, Polen
 Rusko, Ortschaft in der Stadt-Land-Gemeinde Strzegom, Polen